Казавчинский:

 Казавчинский, Леонид Борисович (1942—2015) — советский и российский режиссёр и кинооператор.
 Казавчинский, Яков Захарович‎ (1904—1986) — советский учёный в области теплофизики и технической термодинамики.

 Казавчинская, Тамара Яковлевна (1940—2019) — российский филолог, переводчик и редактор, дочь Я. З. Казавчинского‎.